Santa Gertrudes (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Santa Gertrudes (Patos), een district van de gemeente Patos in de Braziliaanse deelstaat Paraíba